Самуэль Петрус Кляйншмидт (; 27 февраля 1814—8 февраля 1886) — протестантский миссионер, создатель современного гренландского письменного языка.

Родился в селении Аллиутсог (Гренландия), сын немецкого миссионера Конрада Кляйншмидта. Получил религиозное образование в Саксонии, в 1841 году вернулся в Гренландию и стал членом Евангелического братства (Herrnhuter Brüdergemeine), работал миссионером и школьным учителем в селениях Акуннат и Ной-Херрнхут. С 1859 года служил в датской миссии в Нууке.

Его основное сочинение — «Грамматика гренландского языка с частичным включением лабрадорского диалекта» (Берлин, 1851). Издавал газету Атуагагдлиутит (основана в 1861 году), в которой публиковал материалы о гренландской культуре и языке. В 1871 году вместе с Виттусом Стеенхолдом издал в Копенгагене «Словарь гренландского языка».

Кроме того, Кляйншмидт писал работы по зоологии, истории и географии, перевёл на гренландский язык Ветхий и Новый Завет.

Примечания

Литература 
 

Персоналии:Гренландия
Филологи по алфавиту
Учёные XIX века